Mihályfa, Zala megye, Zalaszentgróti kistérség
Kemenesmihályfa, Vas megye, Celldömölki kistérség
Petőmihályfa, Vas megye, Vasvári kistérség
Szentmihályfa (szk. Michal na Ostrove), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Dunaszerdahelyi járás
Zalaszentmihályfa, 1949-ben Böde és Hottó között felosztott egykori község